TEV, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Tobacco etch virus, Virus de la gravure du tabac 
 Terminal à écran de visualisation
 Thrombo-embolie veineuse
 Code IATA de l'aérodrome de Téruel.